Мяохуэ́й (; дословно — «храмовая ярмарка», «храмовые праздники») — китайский храмовый фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года. Проводится в первый день по лунному календарю.

История китайских храмовых ярмарок уходит корнями в период династий Тан и Сун (VII—XIII вв.). В то время они проводились в буддистских и даосских храмах, ставя целью привлечение верующих, и уже тогда включали в себя театральные и танцевальные представления. В дальнейшем рядом со стенами храмов во время мяохуэя разворачивалась праздничная торговля. В наши дни религиозная составляющая фестиваля ушла на второй план, и сейчас в период его проведения посетителям предлагается посмотреть традиционные представления, перекусить, купить праздничные сувениры.

В Пекине в 2014 году мяохуэй посетили около 276 тысяч человек.

Галерея

Примечания

Литература 
 на русском языке
 

 на других языках

 
 
 

Новый год в Китае